Radosław Gil – polski siatkarz
 Radosław Gil – polski dziennikarz, redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej (2017-2021)